Baye (Finistère)
 Baye (Marne)
 Baye (Mali)